Талыш () — село в Талышском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от этнонима талыш.

История 
Село Талыш 2-й в 1886 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Абдульянскому сельскому обществу Джеватского уезда.

Село Талыш 2-й в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Абдульянскому сельскому обществу Шемахинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Сабир-Абад Сальянского района.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Абдулянский сельсовет в Карасуинском районе Азербайджанской ССР. Позже район упразднен, село вошло в состав Али-Байрамлинского района, но в 1939 году село передано в состав Кази-Магомедского района.

4 декабря 1959 года Кази-Магомедский район ликвидирован, а село передано в состав Али-Байрамлинского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Талыш входило в Абдулянский сельсовет Сабирабадского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Аджикабульского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Абдулянского административно-территориального округа был учрежден Талышский муниципалитет Аджикабульского района.

15 мая 2003 года из состава Абдулянского АТО выделен новый, Талышский административно-территориальный округ.

География 
Талыш находится на берегу реки Кура.

Село находится в 27 км от райцентра Аджикабул и в 140 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Мугань.

Село находится на высоте 20 метров ниже уровня моря.

Население 

В 1886 году в селе проживало 246 человек, все — , по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается животноводством, хлопководством и выращиванием зерновых.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,7 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, дом культуры, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, врачебный пункт, средняя школа, мечеть, библиотека. В селе располагается Куринское водопроводное управление ОАО «Азерсу».

Примечания 

Населённые пункты Аджикабульского района